Cortes de Aragón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cortes de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cortes de Aragón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar